

Personnalités 

 Jeong (mort en 812), septième roi du royaume de Balhae en Corée ;
 Jeong Byeong-gil (né en 1980), réalisateur et scénariste sud-coréen ; 
 Jeong Do-jeon (mort en 1398), principal conseiller du premier roi de Joseon ;
 Jeong Jae-eun (née en 1969), réalisatrice sud-coréenne ;
 Jeong Ji-a (née en 1965), auteure sud-coréenne ;
 Jeong Ji-yong (1902-1950), poète et traducteur coréen-anglais ;
 Jeong Jun-ho (né en 1970), acteur sud-coréen ;
 Jeong Mong-ju (1337-1392), homme politique et écrivain ;
 Jeong Seon (1676-1759), peintre paysagiste coréen ;
 Jeong Woo-seong (né en 1973), acteur sud-coréen ;
 Jeong Yak-yong (1762-1836), scientifique, philosophe et écrivain coréen ;
 Jeong Yoon-soo (né en 1962), réalisateur et scénariste sud-coréen ;
 Jeong You Jeong (née en 1966), écrivaine sud-coréenne ;
 Ken Jeong (né en 1969), humoriste, acteur et médecin américain ;
 Sarah Jeong (née en 1988), journaliste américaine.